Elite league (België)
 Eredivisie ijshockey (Nederland)